Ю́лия Моро́зова:
 Морозова, Юлия Викторовна (род. 1992) — казахстанская спортсменка (пулевая стрельба).
 Морозова, Юлия Константиновна (род. 1985) — российская волейболистка.
 Крестовникова (Морозова), Юлия Тимофеевна (1858—1920) — крупная благотворительница.